Bertl ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bertl (* 1981), österreichischer Sänger
 Hans-Werner Bertl (* 1944), deutscher Politiker
 Horst Bertl (1947–2022), deutscher Fußballspieler
 Michael Bertl (* 1963), deutscher Kameramann
 Otto Bertl (1904–1978), deutscher Maler und Grafiker

Bertl ist der Spitzname folgender Personen:

 Herbert Moll (1916–2002), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Berthel
 Bertel
 Pertl